Чаа-Холь () — село, административный центр Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

История 
Возник в 1887 году под названием Джакуль. Долгое время (до возникновения Белоцарска) был важнейшим торговым центром Урянхайского края. В 1941—1961 годах Чаа-Холь был центром Чаа-Хольского кожууна. В ходе наполнения Саяно-Шушенского водохранилища Чаа-Холь попал в зону затопления и был перенесён на новое место. В 1992 году вновь стал центром кожууна.

Примечательно, что под зону затопления попали много культовых мест, в том числе Буддийская ниша Суме, куда приезжают люди со всей республики.

Население

Интересные объекты 
 Саяно-Шушенское водохранилище
 Писаница Мугур-Саргол
 Буддийская ниша Суме

Примечания 

Центры кожуунов Тывы
Населённые пункты Чаа-Хольского кожууна